Вале́рий Па́влович Ма́слов () — советский хоккеист (с мячом) и футболист, полузащитник и нападающий, заслуженный мастер спорта СССР (1965), заслуженный тренер России по хоккею с мячом (1994).

Биография 
Валерий Маслов был единственным в СССР спортсменом, который выводил на поле сборные СССР по хоккею с мячом и по футболу с капитанской повязкой на рукаве.

Хоккей с мячом 
В хоккей с мячом играл за «Труд» (Калининград) — 1959—1961, «Динамо» (Москва) — 1961—1979.
 Десятикратный чемпион СССР: 1963, 1964, 1965, 1967, 1970, 1972, 1973, 1975, 1976, 1978
 Пятикратный серебряный призёр: 1966, 1968, 1971, 1974, 1977
 Бронзовый призёр: 1962
 Трёхкратный обладатель Кубка европейских чемпионов: 1976, 1977, 1979
 Восьмикратный чемпион мира: 1961, 1963, 1965, 1967, 1971, 1973, 1975, 1977
 Признан лучшим нападающим чемпионата мира: 1973
 Награждён памятной медалью Международной федерации хоккея с мячом «За выдающиеся заслуги в развитии хоккея с мячом»: 1976
 13 раз назывался в списке «22 (33) лучших» — 1960—1964, 1968, 1970, 1972, 1974—1978
 Дважды признан лучшим нападающим СССР: 1970, 1973

Футбол 
В футбол играл за «Труд» (Калининград) — 1958—1961, «Динамо» (Москва) — 1961—1971, «Динамо» (Махачкала) — 1972, «Динамо» (Вологда) — 1973—1975.

Выступал в составе национальной и олимпийской сборных СССР, участник отборочных матчей чемпионата Европы (1968) и Олимпийских игр (1964). Дебют в сборной — 20 мая 1964 года. На уровне сборной страны провёл 8 матчей, забил 2 мяча.
 Чемпион СССР: 1963
 Серебряный призёр: 1962, 1967, 1970
 Двукратный обладатель Кубка СССР: 1967, 1970
 6 раз назывался в списке «33 лучших»: 1963—1965, 1967, 1968, 1970

Тренерская карьера

Хоккей с мячом 
Главный тренер «Юности» (Омск) — 1987—1989, «Строителя» (Сыктывкар) — 1992—1997, «Агрохима» (Березники) — 1998—2000, тренер «Динамо» (Москва) — 1983—1985. Под его руководством «Строитель» стал серебряным призёром I чемпионата России (1993). В 1993—1996 годах возглавлял юниорскую сборную России, которая в 1994 году стала чемпионом мира.

Футбол 
Тренер и главный тренер «Спартака» (Орджоникидзе) — 1981—1983, тренер «Сокола» (Саратов) — 1989—1990.

Смерть 
Умер 27 июля 2017 года после продолжительной болезни в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище (25 участок).

Награды 
 Орден Почёта (1998)
 Медаль «За трудовую доблесть» (30.05.1969)

Примечания

Литература 
 Щеглов М. Из жизни Валерия Маслова, хоккеиста и футболиста. — М.: «Новое дело», 2005.
 Справочник болельщика «Байкал-Энергии»-2006/2007 / Сост. Б.Фоминых. — Иркутск, 2006.

Хоккеисты с мячом СССР
Чемпионы СССР по хоккею с мячом
Чемпионы мира по хоккею с мячом
Игроки сборной СССР по хоккею с мячом
Тренеры по хоккею с мячом СССР
Тренеры по хоккею с мячом России
Футболисты СССР
Игроки сборной СССР по футболу
Игроки ФК «Вымпел» Королёв
Игроки ФК «Динамо» Махачкала
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки КХМ «Динамо» Москва
Игроки КХМ «Вымпел»
Футбольные тренеры СССР
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Алания»
Тренеры ФК «Титан» Клин
Заслуженные тренеры России
Спортсмены нескольких видов спорта
Похороненные на Троекуровском кладбище